Ван дер Пол () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 ван дер Пол, Аннелизе (род. 1984) — нидерландо-американская актриса, комедиантка, певица и танцовщица.
 Ван дер Пол, Балтазар (1889—1959) — нидерландский физик.

 Ван де Пол, Ад — нидерландский футболист, вратарь.